2009 Голяма награда на Япония е 25-о за Голямата награда на Япония и петнадесети последен кръг от сезон 2009 във Формула 1, провежда се на 4 октомври 2009 година на пистата Судзука в Судзука, Япония.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Япония